Regno Unito
Exton – parrocchia civile dell'Hampshire
Exton – parrocchia civile del Rutland
Exton – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
Exton – census-designated place della Contea di Chester, Pennsylvania